Fushi kan verwijzen naar:
 Alif Alif-atol#Onbewoonde eilanden, een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Fushi (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Fushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven